Maksymenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Maksymenko (* 1991), ukrainische Einzelgymnastin
 Andrij Maksymenko (* 1969), ukrainischer Schachspieler

Siehe auch:
 Maksimenko
 Maximenko